New York Cosmos (1970–85), voormalige Amerikaanse voetbalclub
New York Cosmos (2010), Amerikaanse voetbalclub